Erste Klasse (1914/1915) była 4. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Wiener AF. Nowym mistrzem Austrii został zespół Wiener AC.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1914 w piłce nożnej
1915 w piłce nożnej
1914 w Austrii
1915 w Austrii